Martinci est un toponyme qui peut désigner :
Martinci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Buzet, comitat d'Istrie ;
Martinci, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Sremska Mitrovica, district de  Syrmie (Srem).